Vardanes, Bardanes, Vardânio, Vardanius, Bardânio, Bardanius, Uardanes, Ordanes, Ordones, Wardan e Vardan pode referir-se a:

 Vardanes (filho de Naspades) — dignitário persa do 
 Vardanes I Mamicônio (m. 365) — nobre armênio do 
 Vardanes II Mamicônio — nobre armênio do 
 Vardanes III Mamicônio — nobre armênio do 
 Vardanes Usnaspe — oficial persa do 
 Vardanes, o Bravo — nobre albanês do 
 Filípico — imperador bizantino do , nascido Vardanes
 Vardanes, o Turco — general bizantino do 
 Vardanes (general de Crum) — general búlgaro do 
 Vardanes de Arevel — polímata armênio do 

Desambiguações de antropônimos